Skytrain kan referere til:

 Douglas C-47 Skytrain – et tomotors propeldrevet transportfly fra USA (1941)
 SkyTrain (Vancouver) – et metrosystem i Vancouver, Canada